Werboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie katerynopilskim
 Werboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim
 Werboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim
 Werboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie kuryłowieckim
 Werboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie wynohradiwskim